Апостольский нунций в Федеративной Демократической Республике Эфиопия — дипломатический представитель Святого Престола в Эфиопии. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Эфиопии была учреждена на постоянной основе 25 марта 1957 года, в ранге апостольской интернунциатуры. Её резиденция находится в Аддис-Абебе.

В настоящее время Апостольским нунцием в Эфиопии является архиепископ Антуан Камиллери, назначенный Папой Франциском 31 октября 2019 года.

История 
При итальянской колонизации Эфиопии, 25 марта 1937 года, согласно бреве «Spectat ad Romanum Pontificem» папы римского Пия XI, была учреждена Апостольская делегатура в Итальянской Восточной Африке, отсоединённая от Апостольской делегатуры в Египте, Аравии, Эритреи и Эфиопии. Она обладала юрисдикцией над Эфиопией, Эритреей и Итальянским Сомали и её центром был город Аддис-Абеба. В 1946 году, после освобождения от итальянского присутствия в регионе, делегатура приняла название Апостольской делегатуры в Эфиопии. 

20 марта 1957 года Святой Престол и эфиопское правительство установили дипломатические отношения, а пять дней спустя Апостольская делегатура была возведена в ранг Апостольской интернуниатуры в Эфиопии. 

8 марта 1969 года, согласно бреве «Ex quo tempore» Папы Павла VI, Апостольская интернунциатура была возведена в ранг Апостольской нунциатуры с компетенцией по Эфиопии и Эритреи, к которой была добавлена в 2000 году Джибути. В 1995 году Святой Престол и Эритрея установили дипломатические отношения, и апостольские нунции в Эфиопии служил, по совместительству, в этой стране до августа 2003 года, когда в Эритрею был назначен отдельный апостольский нунций, отличный от Аддис-Абебы. 

Наконец, в январе 2004 года апостольский нунций в Эфиопии также занял должность апостольского делегата в Сомали и Специального представителя Святого Престола при Африканском союзе.

Апостольские нунции в Эфиопии

Апостольские делегаты 
 Джованни Мария Эмилио Кастеллани S.J., титулярный архиепископ Перге — (25 марта 1937 — 18 марта 1945 — назначен апостольским нунцием в Гватемале и Сальвадоре);
 Монненс Теодор S.J. — (1946 — ?).

Апостольские интернунции 
 Джозеф Фрэнсис Макджо — (9 мая 1957 — 17 сентября 1960 — назначен титулярным архиепископом Эмесы и апостольским делегатом в ЮАР);
 Джузеппе Можоли, титулярный архиепископ Лариссы Фессалийской — (27 сентября 1960 — 14 ноября 1969 — назначен апостольским апостольским нунцием на Мальте).

Апостольские нунции 
 Поль-Мари-Морис Перрен, титулярный архиепископ Гурцы — (16 января 1970 — 15 ноября 1972, в отставке);
 Ипполито Ротоли, титулярный архиепископ Тибиуки — (15 ноября 1972 — 19 января 1974 — назначен апостольским про-нунцием в Японии);
 Рэймонд Филипп Эттельдорф, титулярный архиепископ Тиндари — (21 января 1974 — октябрь 1982 — назначен официалом Государственного секретариата Ватикана);
 Томас А. Уайт, титулярный архиепископ Сабионы — (1 марта 1983 — 14 октября 1989 — назначен апостольским про-нунцием в Новой Зеландии и Фиджи, а также апостольский делегат на Тихом океане);
 Патрик Коувни, титулярный архиепископ Сатриано — (25 января 1990 — 27 апреля 1996 — назначен апостольским про-нунцием в Новой Зеландии, на Маршалловых Островах, Самоа, Тонга и на Фиджи, а также апостольский делегат на Тихом океане);
 Сильвано Мария Томази C.S., титулярный архиепископ Черчины и Азоло — (27 июня 1996 — 10 июня 2003 — назначен постоянным наблюдателем Святого Престола при отделении ООН и специализированных учреждений ООН в Женеве и при Всемирной торговой организации);
 Рамиро Молинер Инглес, титулярный архиепископ Сарды — (17 января 2004 — 26 июля 2008 — назначен апостольским нунцием в Албании);
 Георг Паникулам, титулярный архиепископ Каудиума — (24 октября 2008 — 14 июня 2014 — назначен апостольским нунцием в Уругвае);
 Луиджи Бьянко, титулярный архиепископ Фалероне — (12 июля 2014 — 4 февраля 2019 — назначен апостольским нунцием в Уганде);
 Антуан Камиллери, титулярный архиепископ Скалхолта — (31 октября 2019 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Эфиопии.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Эфиопии на gcatholic.org;
 Бреве Spectat ad Romanum Pontificem, AAS 29 (1937), p. 394
 Бреве Ex quo tempore, AAS 61 (1969), p. 306.

Эфиопия

Католицизм в Эфиопии